Harmaja kan syfta på:

 Harmaja – ett skär med en havsfyr och lotsstation utanför Helsingfors, se Gråhara
 Harmaja (ö i Finland) – en ö i kommunen Fredrikshamn
 Harri Harmaja - en finländsk botaniker